Stati Uniti d'America
 Rock Falls – città della Contea di Whiteside, Illinois
 Rock Falls – città della Contea di Cerro Gordo, Iowa
 Rock Falls – città della Contea di Lincoln, Wisconsin